Wilhelmine von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Dorothea Wilhelmine von Sachsen-Zeitz (1691–1743), Prinzessin von Sachsen-Zeitz, Landgräfin von Hessen-Kassel
 Charlotte Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1685–1767), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und Gräfin von Hanau-Münzenberg
 Sophie Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1693–1727), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und durch Heirat Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt